Weatherby, amerikai fegyvergyártó
 Amerikai Egyesült Államok
 Weatherby (Missouri)
 Weatherby (Oregon)